Новые Секарены () — село в Хынчештском районе Молдавии. Наряду с сёлами Секарены и Корнешты входит в состав коммуны Секарены.

История 
Село образовано постановлением парламента Республики Молдова от 12.05.1994.

География 
Село расположено на высоте 112 метров над уровнем моря. Площадь села – около 0.58 км2, периметр – 4.27 км. Село расположено на расстоянии 38 км от города Хынчешть и 76 км от муниципия Кишинев..

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Секэрений Ной проживает 324 человека (163 мужчины, 161 женщина).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Хынчештского района